Каменево — название населённых пунктов:

Россия 
 Каменево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Каменево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Каменево — деревня в Курском районе Курской области, в составе Винниковского сельсовета.
 Каменево — деревня в Курском районе Курской области, в составе Камышинского сельсовета.
 Каменево — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Каменево — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Каменево — деревня в Псковском районе Псковской области.